Jméno a příjmení Přemysl Pražský nosí tyto osobnosti:
 Přemysl Pražský (1893–1964) – český filmový herec a režisér
 Přemysl Pražský (1948) – český filmový producent